Тиниан () — остров в архипелаге Марианские острова в Тихом океане. Принадлежит Северным Марианским островам и вместе с необитаемым островом Агихан образует муниципалитет Тиниан.

География 
Остров Тиниан расположен в южной группе архипелага Марианские острова. Омывается водами Тихого океана. В 4,5 км к северо-западу от острова расположен остров Сайпан, в 100 км к юго-западу — остров Рота, а дальше, в 163 км, остров Гуам, образующий отдельное государственное образование. Ближайший материк, Евразия, находится в 2800 км.

Остров Тиниан имеет коралловое происхождение и представляет собой поднятый атолл. Основу рельефа острова составляют террасы размером 20 на 9 км. Высшая точка острова достигает 170 м. Площадь острова составляет 101,01 км² (третий по величине остров Марианских островов).

Климат влажный тропический. Среднегодовое количество осадков составляет около 2000 мм. Остров подвержен циклонам.

История 
Остров Тиниан был заселён около 4000 лет назад. Коренными жителями острова являются чаморро. На острове сохранились древние каменные столбы, очень схожие, например, с Нан-Мадолом (Микронезия), мегалитами Палау или моаи острова Пасхи. Общий вес этих сооружений превышает тонну, а высота составляет около 6 м.

Европейским первооткрывателем острова стал испанец, католический миссионер Диего Луис де Санвиторес (), открывший Тиниан в 1669 году. В конце XVII века Марианские острова стали владением Испании.

12 февраля 1899 года они были проданы Испанией Германии. С 1907 года Тиниан был частью Германской Новой Гвинеи, подчиняясь окружному офицеру Каролинских островов.

14 октября 1914 года Марианские острова были оккупированы японцами. В 1920 году над островами был установлен мандат Лиги Наций, управление осуществляла Япония. В этот период на Тиниане активно развивалось сельское хозяйство, прежде всего, выращивание сахарного тростника. В 1944 году остров был захвачен американскими войсками, которые вскоре развернули на Тиниане базу военной авиации. В августе 1945 года с американской авиабазы на острове стартовали бомбардировщики, сбросившие атомные бомбы на Японию.

Население 
В 2010 году численность населения Тиниана составляла около 3136 человек, что составляет 6 % всего населения Северных Марианских островов. Примерно 75 % местных жителей составляет коренной народ страны, чаморро, и каролинцы (выходцы с Каролинских островов). На Тиниане также проживают азиаты и европейцы. Языки общения — английский, чаморро, японский. Жители исповедуют христианство (католичество).

Местная культура чаморро сформировалась под влиянием испанской (остров на протяжении 200 лет был под контролем Испании) и японской культур. Испанское влияние проявилось не только в том, что местные жители являются католиками, но и в местном танце ча-ча-ча. Японский след на Тиниане — местные дзиндзя.

Транспорт 
Международный аэропорт Тиниан.

Примечания

Ссылки 
 Сайт острова.  

Острова Северных Марианских Островов
Марианские острова
Острова Австралии и Океании